

Чорна Річка — селище, Красноуфімський міський округ (Красноуфімськ), Свердловська область
 Чорна Річка — присілок, Томський район, Томська область
 Чорна Річка — село, Хабаровський район, Хабаровський край
 Чорна річка — станція Московсько-Петроградської лінії Петербурзького метрополітену

Чорна Річка — річка у Верховинському районі Івано-Франківської області
 Чорна Річка — річка у Звягельському районі Житомирської області
 Чорна річка — річка, впадає до Севастопольської бухти Чорного моря, Крим
 Чорна Річка — село, Верховинський район, Івано-Франківська область
 Чорна річка — геологічний заказник республіканського значення, Крим
 Чорна річка — гідрологічний заказник місцевого значення, Чернігівська область
 Чорна річка — пам'ятка природи місцевого значення, Чернігівська область

Див. також 
 «Чорна річка» — американський фантастичний телефільм 2001 року з елементами трилера